Appledore kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Appledore, Torridge, ort i Devon, England, 
 Appledore, Kent, ort i Kent, England, 
 Appledore, Mid Devon, ort i Devon, England,